Појам пигмалион може да се односи на:
 Пигмалион (митологија), личност из грчке митологије
 Пигмалион (краљ), феничански краљ
 Пигмалион (драма), драма Бернарда Шоа
 Пигмалион (фигуративно), мушкарац који усавршава женску особу да би је приближио своме идеалу жене